Талимарджан () — город в Нишанском районе Кашкадарьинской области Узбекистана. В городе расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Бухара — Туркменабад).

Статус города — с 1975 года (до этого имел статус посёлка городского типа). После распада СССР город оказался разделён государственной границей Узбекистана и Туркмении. С 2005 года действует Талимарджанская ГРЭС.

Недалеко от города находится древнее гидротехническое сооружение для сбора, хранения и пользования пресной питьевой водой — так называемая Талимарджанская сардоба. Это ценнейший памятник инженерного и архитектурного искусства Узбекистана. Нуждается в изучении, охране и реставрации.

Население

См. также 
 Талимарджанская сардоба

Ссылки 

Населённые пункты Нишанского района
Города Кашкадарьинской области